Loubens peut faire référence à :

Patronyme 
Marcel Loubens (1923-1952), spéléologue français ;
Pierre Loubens (1922-1994), journaliste français ;

Toponyme 

 Loubens, commune française de l'Ariège ;
 Loubens, commune française de la Gironde ;
Loubens-Lauragais, commune française de la Haute-Garonne.

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France